Sport
 HV VAKO, een handbalvereniging uit Vries
 VV VAKO, een voetbalvereniging uit Vries